Příjmení Wertheimer má více osob:

 Alfred Wertheimer (1929–2014), americký fotograf 
 Max Wertheimer (1880–1943), německý psycholog
 Stef Wertheimer (* 1926), izraelský podnikatel a politik

Německá příjmení
Židovská příjmení